Bernard Doray (1945-), un psychiatre français ;
 Malika Doray (1974-), une autrice et illustratrice de livres pour enfants.